Der World Doubles Cup 1997 war ein Damen-Tennisturnier in Edinburgh. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 21. bis 24. Mai 1997 statt.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
Tennisturnier in Edinburgh